Адушкин — русская фамилия. Женская форма Адушкина.

Известные носители 
 Адушкин, Виталий Васильевич (род. 1932) — советский и российский геофизик, академик РАН.
 Адушкин, Иван Прокофьевич (1916—1975) — Герой Советского Союза.

 Адушкина, Катя (род. 2003) — российский видеоблогер, певица, одна из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.